Toto je seznam dílů seriálu Panelák. Seriál Panelák má 16 řad. Seriál skončil v roce 2015 a v češtině nebyl nadabován. Dne 29. března 2017 se seriál opět vrátil na televízni obrazovky.

Přehled řad

Seznam dílů

První řada (2008)

Druhá řada (2008)

Třetí řada (2009)

Čtvrtá řada (2009)

Pátá řada (2010)

Šestá řada (2010)

Sedmá řada (2011)

Osmá řada (2011)

Devátá řada (2012)

Desátá řada (2012)

Jedenáctá řada (2013)

Dvanáctá řada (2013)

Třináctá řada (2014)

Čtrnáctá řada (2014)

Patnáctá řada (2015)

Šestnáctá řada (2017) 
Dne 29. října 2016 Televize JOJ oficiálně oznámila, že se seriál v roce 2017 znovu vrátí na obrazovky.

Reference 

Panelák